Лас Гвадалупес има више значења:

 Лас Гвадалупес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвадалупес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику